Valeriu Popa a fost un îndrumator și un cercetator în domeniul naturismului. S-a născut la data de 4 iunie 1924 într-o comună din judetul Dolj și a decedat în luna mai 1997. Valeriu Popa a fost de profesie inginer tehnolog, însa s-a preocupat de îmbunătățirea sănătății umane prin metode naturale aflate la îndemâna tuturor. A fost înzestrat de Dumnezeu cu multe calități așa zise paranormale pe care le-a îmbunătățit prin studiu și practici spirituale. De-a lungul vieții a ajutat mii de oameni să-și conștientizeze problemele de sănătate psihică și fizică contribuind la vindecarea lor.